Il doppio  del Jalisco Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Vasek Pospisil e Bobby Reynolds erano i detentori del titolo, ma Reynolds quest'anno non ha partecipato.
Pospisil ha fatto coppia con Rajeev Ram.

James Cerretani e Adil Shamasdin hanno battuto in finale 7–6(7–5), 6–1 Tomasz Bednarek e Olivier Charroin.

Teste di serie

  James Cerretani /  Adil Shamasdin (campioni)
  Vasek Pospisil /  Rajeev Ram (semifinali)

  Tomasz Bednarek /  Olivier Charroin (finale)
  Travis Parrott /  Travis Rettenmaier (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Jalisco Open 2012